Belpaire ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Belpaire (1820–1893), belgischer Eisenbahningenieur
 Maria Belpaire (1853–1948), flämische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Belpaire-Stehkessel